Nai kan syfta på följande platser:

 Nai – ett album av den grekiska artisten Anna Vissi
 NAI, förkortning för Nordiska Afrikainstitutet
 Nai - en österländsk flöjt

Geografi

Bangladesh 
1 Naf River, vattendrag,

Frankrike 
2 Nay, Pyrénées-Atlantiques, kommun, Département des Pyrénées-Atlantiques, 

Robotskapade Bangladeshförgreningar